Incilius — род бесхвостых земноводных, обитающих в Новом Свете. Синоним Crepidophryne имеет русское название коста-риканские жабы.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 6 до 19 см. Голова несколько вытянута. По бокам головы есть железы, у ряда видов содержащие яд. У других представителей этого рода на голове или по бокам присутствуют гребни разного размера. Глаза среднего или большого размера, зрачки горизонтальные. Туловище массивное, но не толстое. Окраска разнообразная: оливковая, зелёная, бурая или коричневая с различными оттенками.

Образ жизни 
Населяют тропические и субтропические леса, заросли кустарников, густую растительность. Значительное время проводят в прудах, озёрах и других водоёмах со стоячей водой. Активны преимущественно в сумерках или ночью. Питаются мелкими грызунами, небольшими пресмыкающимися и беспозвоночными.

Распространение 
Ареал простирается от южных штатов США и охватывает всю Южную Америку.

Классификация 
Таксономический уровень рода до сих пор является обсуждаемым. Данная классификация основана на крупномасштабном пересмотре систематики амфибий Darrel Frost et al. от 2006 года и на февраль 2023 года в род включают 39 видов. Однако, некоторые исследователи считают, что Incilius следует рассматривать как подрод жаб:

Галерея

Примечания

Литература 
 Cope, 1863 : On TRACHYCEPHALUS, SCAPHIOPUS and other American BATRACHIA. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 15, p. 43-54.
 

Жабы